Daniel Grassl (ur. 4 kwietnia 2002 w Merano) – włoski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2022), wicemistrz Europy (2022), medalista zawodów z cyklu Grand Prix, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (2019) oraz czterokrotny mistrz Włoch (2019–2022).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Włoscy łyżwiarze figurowi
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Merano
Urodzeni w 2002